José María Alonso de Beraza (Santander, 1831 - Madrid, 1901), periodista i polític espanyol 
 José María Alonso Fernández (Bilbao, 1971), futbolista basc 
 José María Alonso-Vega Suárez (Oviedo, 1931 - 2007), advocat i polític asturià 
 José María Alonso y Trelles (Ribadeo, 1875 - Montevideo, 1924), poeta gautxesc uruguaià d'origen gallec